Danilov (oblast Jaroslavl), een stad in de Russische oblast Jaroslavl
Danilov (oblast Kostroma), een Russische gemeente
Danilov (oblast Rostov), een Russische gemeente

Mensen
Michail Danilov, een Russisch uitvinder
Nichita Danilov, een Roemeens schrijver
Sergej Danilov, een Russisch voetballer
Valentin Danilov, natuurkundige
Vitali Danilov, voorzitter van de Oekraïense Premier League en erevoorzitter van FC Charkiv
Joeri Danilov, een Russisch militair en historicus